Rolf Krake může být:
 Hrólfr Kraki – legendární dánský král
 Rolf Krake (1863) – obrněná věžová loď z roku 1863
 F342 Rolf Krake – dánský torpédoborec třídy Esbern Snare, původně britský HMS Calpe